Вальтер Эстрада Дегранди (, 1930 — 2007) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Девятикратный чемпион Уругвая (1953, 1959, 1960, 1961, 1966, 1967, 1973, 1977 и 1979 гг.).

В составе сборной Уругвая участник двух шахматных олимпиад (1962 и 1978 гг.), панамериканского командного первенства 1971 г. и радиоматча со сборной Аргентины 1946 г.

В 1954, 1960 и 1978 гг. представлял Уругвай в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии В. Эстрады в базе Chessgames
 Личная карточка В. Эстрады на сайте 365Chess
Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад